

Astronomia 
 Cratere Saenger – cratere lunare nella faccia nascosta della Luna

Persone 
 Carsten Saenger – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Max Saenger – ginecologo tedesco